Thespis kan avse:

 Thespis (djur) – ett släkte av bönsyrsor
 Thespis (operett) - en operett med musik av Arthur Sullivan och text av W. S. Gilbert
 Thespis (skådespelare) – den första person som uppträdde på scen som skådespelare i en teaterpjäs
 Thespis (växter) – ett släkte av korgblommiga växter